Římov est un toponyme qui peut désigner :

Římov, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Římov, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie